Phatisch (von griechisch phatós „gesagt“) ist Bestandteil von:

 Phatische Funktion, siehe Sprachfunktion 
 Phatische Kommunikation
 Phatischer Akt, siehe Sprechakttheorie 

Siehe auch: